Abd-al-Àhad forma part del nom de molts personatges:

 Abd ul-Aḥad Dāwūd, nom adoptat per David Benjamin Keldani (1867-c.1940), sacerdot catòlic persa convertit a l'islam
 Abdel Ahad Gamal El Din, polític egipci
 Abdul Ahad Azad (1903 – 1948), poeta caixmir
 Abdul-Ahad Dawood Tappouni, nom de baptisme d'Ignatius Gabriel I Tappouni (1879—1968), patriarca de l'Església Catòlica Siríaca
 Abdul Ahad Karzai, (1922 – 1999), polític afganès
 Abdul Ahad Mohmand (n. 1959), cosmonauta afgano-alemany
 Abdul Ahad Wardak (ca. 1880-1949), polític afganès
 Ignace Pierre VIII Abdel-Ahad (n. 1930), patriarca de l'Església Catòlica Siríaca
 Sayyid Abd al-Ahad Khan, emir de Bukharà (1885-1911)
 Shah Abdul Ahad Afzali, polític afganès

Notes